Protungulatum (Протунгулатум — „први копитар”) је изумрли род плацентални сисара, из изумрле породице Protungulatidae унутар кладуса Pan-Euungulata, који је у периоду од касне креде до раног палеоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Protungulatum су биле мали копнени сваштојед који је у прошлости Сјеверне Америке настањивао плавне равнице и копнене екосистеме.

У популарној култури 
У научнофантастичној књизи "Посљедњи дани диносауруса" () чешког писца Владимира Соха из 2016. године се спомиње род Protungulatum.

Систематика

Историја класификације 
Од самог открића, тачан положај рода Protungulatum је био непознат. Једно вријеме, овај род је био уврштаван као примитивни представник сада неважећег кладуса Ungulata (унутар сада неважећег реда Condylarthra), па касније као представник изумрле породице Arctocyonidae, но у задњим научним истраживањима је овај род препознат као примитивни представник кладуса Pan-Euungulata. Такође, род Protungulatum је препознат као један од најтарији знани представника плаценталних сисара, који су живјели прије К–Пг изумирања.

Ипак, према неким истраживањима овај род сисара можда чак и није представник плацентални сисара, већ је можда представник кладуса Eutheria и близак сродник свих представника инфракласе Placentalia.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Protungulatum.

Временска распрострањенст рода Protungulatum унутар кладуса Pan-Euungulata

Види још 
 Класификација сисара
 Pan-Euungulata
 Condylarthra

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке